Die Tour de France für Automobile 1952 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 9. bis 16. September in Frankreich ausgetragen.

Das Rennen 

1952 wurde die Tour Auto zum zweiten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg veranstaltet und wie im Vorjahr in Nizza gestartet. Die erste Etappe führte über 2352 km von Nizza nach La Baule in der Bretagne. Über Reims ging es zurück nach Nizza. Die 108 Teilnehmer, von denen 58 das Ziel erreichten, mussten insgesamt 5533 km zurücklegen und sieben Wertungsprüfungen bewältigen. Der Sieg ging an das Ehepaar Gignoux auf einem kleinen Deutsch-Bonnet. Die Damenwertung sicherte sich das Trio Pochon/Trott/Boucher, das auf einem Renault 4 CV 1063 Siebzehnte der Gesamtwertung wurde.

Ergebnisse

Schlussklassement 

1 technische Abnahme nicht bestanden

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet:108
 Gestartet: 108
 Gewertet: 57
 Rennklassen: 6
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: unbekannt
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

1952
Motorsportveranstaltung 1952